A Prime League é uma liga de futebol de Singapura, para clubes reservas ou inelegíveis da S.League.

Visando treinar a base dos clubes da liga, desenvolver novos jogadores ou atender clubes que ainda não estão elegíveis na liga, a S.League foi criada em 1997.

Campeões e vices da Prime League

Atuação por clubes

Ligações externas 
Sítio ofiical 

Futebol de Singapura
S-League